Nipisat er et grønlandsk ord, som på dansk betyder "stenbidere", og ordet indgår i flere stednavne i Grønland, blandt andre:

I Qeqertarsuaq-området 
 Nipisat (bugt, Qeqertarsuaq) – en bugt ved den sydvestlige del af øen Qeqertarsuaq (Disko) midt på Grønlands vestkyst; bugten har givet navn til Nipisat Loran-station
 Nipisat Loran-station (Qeqertarsuaq) – en tidligere Loran-station på en halvø 35 km nordvest for byen Qeqertarsuaq (Godhavn) i Vestgrønland

I Sisimiut-området 
 Nipisat (ø, Sisimiut) – en ø af kulturhistorisk betydning, som ligger 15 km sydsydøst for byen Sisimiut på Grønlands vestkyst
 Nipisat (koloni, Sisimiut) – en tidligere dansk-norsk koloni på øen Nipisat, beliggende 15 km sydsydøst for byen Sisimiut

I Nuuk-området 
 Nipisat Sund (sund, Nuuk) – det danske navn for sundet Qaquk, 11 km vest for hovedstaden Nuuk, mellem Akia (Nordlandet) og øen Eqalunnguit Nunaat